Альфа́ро () — фамилия и топоним кельтиберского происхождения. Известные носители:

 Альфаро, Алехандро (род. 1986) — испанский футболист.
 Альфаро, Анастасио (1865—1951) — коста-риканский зоолог.
 Альфаро, Ванесса — американский дизайнер, предприниматель, модель и актриса боливийского происхождения.
 Альфаро, Густаво (род. 1962) — аргентинский футболист.
 Альфаро, Карлота (род. 1933) — дизайнер высокой моды из Пуэрто-Рико.
 Альфаро, Мануэль (род. 1971) — испанский футболист, полузащитник. Известен по выступлениям за футбольный клуб «Вильяреал» в 1990-х гг.
 Альфаро, Мисаэль (род. 1971) — сальвадорский футболист.
 Альфаро, Оскар (1921—1963) — боливийский детский писатель, поэт, коммунист.
 Альфаро, Рикардо (1882—1971) — панамский юрист, дипломат и государственный деятель, исполняющий обязанности президента Панамы (1931—1932).
 Альфаро, Рози (род. 1971) — американка, осуждённая за убийство.
 Альфаро, Роке (род. 1956) — аргентинский футболист.
 Альфаро, Флавио (1961—2021) — американский бейсболист.
 Альфаро, Хакаранда (род. 1956) — мексиканская актриса кино, телевидения, театра и эротическая фотомодель.
 Альфаро, Хосе (род. 2000) — коста-риканский футболист.
 Альфаро, Элой (1842—1912) — эквадорский либеральный политический деятель, президент Эквадора в 1897—1901 и 1906—1911 годах.
 Альфаро, Эмилиано (род. 1988) — уругвайский футболист, нападающий.
 Альфаро, Энрике (род. 1974) — мексиканский футболист.

 Альфаро Сикейрос, Хосе Давид (1896—1974) — мексиканский художник.
 Лопес Альфаро, Франсиско (род. 1962) — испанский футболист и футбольный тренер.

Топоним 
 Альфаро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).
 Альфаро — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.

См. также 
 Альфаро жив, чёрт побери!